Alen - variante del nome proprio di persona Alan
Markku Alén - pilota di rally finlandese

Pagine correlate
Van Alen